Демидо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Демид.

Известные носители 
 
 Демидович, Борис Павлович (1906—1977) — советский математик и педагог, специалист в области теории обыкновенных дифференциальных уравнений, функционального анализа и математической физики.
 Демидович, Вадим Владимирович (род. 1985) — белорусский футболист.
 Демидович, Валентина Александровна (род. 1958) — белорусская гребчиха.
 Демидович, Василий Николаевич — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
 Демидович, Надежда Романовна (1927—2020) — белорусская поэтесса и писательница.
 Демидович, Юрий Игоревич (род. 1996) — белорусский певец, представитель Белоруссии на детском конкурсе песни «Евровидение» 2009 в Киеве.

См. также

Примечания